Oil and Water – cortometraggio del 1913 diretto da D.W. Griffith
 Oil and Water – singolo degli Incubus del 2007